Oezbeeks voetbalelftal (mannen)
 Oezbeeks voetbalelftal (vrouwen)